Vytautas Barkauskas ist der litauische männliche Vor- und Familienname folgender Personen:

* Vytautas Barkauskas (Komponist) (1931–2020),  Komponist
 Vytautas Barkauskas (Staatsanwalt) (* 1953), Jurist